Сигвард «Сигге» Лёфгрен (; 12 апреля 1928, Роннебю — 21 апреля 1996) — шведский футболист, полузащитник.

Карьера 
Сигге Лёфгрен начал карьеру в клубе «Роннебю», в котором он выступал сначала за молодёжный, а затем за первый состав. Зимой 1951 года полузащитник перешёл в клуб «Хельсингборг», где сыграл 7 матчей. 17 июня он провёл свой единственный матч за сборную Швеции, в котором его команда сыграла 0:0 с Испанией. Тем же летом Лёфгрен уехал в Италию, подписав контракт с «Лацио». В составе римлян Сигге дебютировал 13 сентября в матче с «Интером», в котором его команда проиграла 0:2. В первом сезоне в клубе полузащитник провёл 20 матчей и забил 7 голов. Но во втором сезоне швед не выходил на поле из-за тяжёлой травмы. Но уже в следующем году вернулся на поле, выступая регулярно. Всего за «Лацио» полузащитник провёл 62 матча и 10 голов в серии А.

Затем футболист ещё на год остался в Италии, играя за клуб СПАЛ. После чего Лёфгрен возвратился в Швецию, играя за свой первый клуб «Роннебю», где впервые после возвращения сыграл 22 сентября 1956 года. За свой первый клуб Сигге провёл, в общеё сложности, более 250 встреч. Потом он выступал за «Сальтё». Этот клуб в 1968 году объединился с командами «Карлскруна» и «Бьоркхолмен», вследствие чего появилась команда Карлскруна АИФ. Там Сигге провёл один сезон. А последним клубом в карьере полузащитника стал другой клуб из Карлскруны, ИФК Карлскруна. Там Лёфгрен играл до 1972 года.

Международная статистика

Примечания

Ссылки  
 Профиль на svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК СПАЛ